Mike Bell se refère à :

Sportifs 

 Mickey Bell (né en 1971), joueur de football anglais.
  (né en 1960), entraîneur de  chevaux de course.
  (né en 1966), joueur de cricket anglais.
 Mike Bell (né en 1957), ancien joueur de football américain.
  (né en 1983), ancien joueur de football américain.
  (né en 1968), ancien joueur de baseball des Braves d'Atlanta.
  (né en 1972), entraîneur de baseball.
  (né en 1974), ancien joueur de baseball des Reds de Cincinnati.
 , joueur de bridge anglais.
  (1971–2008),  lutteur américain.

Autres 

 Michael Bell (né en 1938), acteur américain ; 
  Mike Bell, acteur, scénariste, producteur, réalisateur et animateur américain ; 
  (1936–2011), politicien irlandais ; 
  (né en 1955), maire de Toledo, Ohio ; 
  (né en 1963), membre républicain du sénat du Tennessee ; 
  (1943–2017), diplomate canadien ; 
 , diplomate canadien ; 
  (né en 1971), artiste américain ; 
  (né en 1957), sociologue américain ; 
  (né en 1957), développeur de software américain.    

Homonymie de personnes
Homonymie